Moustrou steht für:

 Moustrou, eine Rebsorte, siehe Tannat
 Piets-Plasence-Moustrou, französische Gemeinde im Département Pyrénées-Atlantiques